Административные округа Северного Рейна—Вестфалии () — это крупные территориальные административные единицы управления землёй Северный Рейн-Вестфалия. Они являются связующим звеном между земельным правительством и исполнительными органами земельной власти, с одной стороны, и более мелкими административными единицами (правительствами районов и коммунами) — с другой стороны.

Организация 
Система административного управления в земле Северный Рейн-Вестфалия регулируется специальном сводом законов. Округа являются средним управленческим звеном. Вся земля Северный Рейн-Вестфалия разделена на пять крупных административных округов. Каждый округ управляется окружным правительством (Bezirksregierung) во главе с окружным президентом (Regierungspräsident).

Примечания

Ссылки 
 Landesregierung Nordrhein-Westfalen: Verwaltung Nordrhein-Westfalen
 Innenministerium Nordrhein-Westfalen: Bezirksregierungen werden neu organisiert
 Innenministerium Nordrhein-Westfalen: Organisationsplan

Северный Рейн-Вестфалия